Municipio de Miller puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Miller (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Miller (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Miller (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Miller (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Miller (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Miller (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de Miller (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Miller (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Miller (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Miller (condado de Gentry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gentry.
 Municipio de Miller (condado de Maries, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Maries.
 Municipio de Miller (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Miller (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.
 Municipio de Miller (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Miller (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Miller (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Miller (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Miller (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.